Зильберхо́рн (, ). Существует несколько горных вершин с таким названием.

В Лихтенштейне:
 Зильберхорн — гора в горном хребте Рэтикон, расположенная к северо-востоку от деревни Мальбун. Высота — 2150 м.

В Швейцарии:
 Зильберхорн (Бернские Альпы) — гора в Бернских Альпах, в регионе Юнгфрау. Высота — 3695 м.

В Новой Зеландии:
 Зильберхорн (Новая Зеландия) — гора в Южных Альпах, расположенная в Новой Зеландии. Высота — 3300 м.